Freital (stad), een stad in de Duitse deelstaat Sachsen 
Freital (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk